Гимнокалициум крохотный () — кактус из рода Гимнокалициум.

Описание 
Стебель шаровидный, коричнево-зелёный. Рёбер 13, ареолы крупные, высокие. Радиальных колючек 5-7, они прижаты к стеблю, некоторые изогнуты. Цветки белые.

Распространение 
Встречается в аргентинской провинции Сан-Луис.

Примечания

Литература 
 Бабин Д. М. Кактусы и другие суккуленты. — Мн.: Миринда, 2000. — С. 120—121. — (Ваша усадьба) ISBN 985-6511-28-3
 Мохов Е. Р. Кактусы. — СПб.: ООО «Издательский Дом „Кристалл“», 2003. — С. 161 ISBN 5-306-00172-6

Ссылки 
 Gymnocalycium parvulum  

Кактусовые
Флора Южной Америки
Комнатные растения